Con l'espressione Governo Fillon ci si può riferire a tre governi della Quinta Repubblica francese:
 Governo Fillon I, in carica dal 17 maggio al 18 giugno 2007.
 Governo Fillon II, in carica dal 18 giugno 2007 al 13 novembre 2010.
 Governo Fillon III, in carica dal 14 novembre 2010 al 10 maggio 2012.